Seznam dílů seriálu Hunter × Hunter může být:
 Seznam dílů seriálu Hunter × Hunter (1999)
 Seznam dílů seriálu Hunter × Hunter (2011)